Липя́ги — название географических объектов в России. От устар. слова липняк (липняг), липяг — липовая поросль (либо липовые роща, лес).

Населённые пункты 
 Липяги — хутор в Старооскольском районе Белгородской области.
 Липяги — село в Терновском районе Воронежской области.
 Липяги — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Липяги — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Липяги — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Липяги — село в Спасском районе Пензенской области.
 Липяги — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Липяги — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Липяги — село в Милославском районе Рязанской области.
 Липяги — посёлки в городе Новокуйбышевск Самарской области (Русские Липяги, Чувашские Липяги, Мордовские Липяги).
 Липяги — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.

Железнодорожный пункт 
 Липяги — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Синие Липяги — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Примечания